Het FIM Wereldkampioenschap Supersport 2008 was het tiende seizoen van dit kampioenschap en telde dertien wedstrijden. De eerste wedstrijd werd op 23 februari verreden op het Losail International Circuit in Qatar. De laatste wedstrijd werd op 2 november op het circuit van Autódromo Internacional do Algarve in Portugal verreden. De Australiër Andrew Pitt wist het kampioenschap te winnen met 214 punten.

Tijdens de race op Brands Hatch kwam Craig Jones op 23-jarige leeftijd om het leven bij een ongeluk.

Kalender

Coureurs/Teams

WK-stand

Coureurs

Fabrikanten

Motorsport in 2008
Wereldkampioenschap Supersport